Села:
 Брусівка — Донецька область, Лиманська міська рада
 Брусівка — Кіровоградська область, Устинівський район
 Брусівка — Луганська область, Біловодський район